Cirillo Bertazzoli – pittore italiano
 Dario Bertazzoli – pallanuotista italiano
 Domenico Bertazzoli – calciatore italiano
 Francesco Bertazzoli – cardinale, poeta e scrittore italiano